William Maxwell (1733–1796) – irlandzko-amerykański generał
 William Stirling-Maxwell (1818–1878) – szkocki historyk, polityk, pisarz
 William Maxwell (1876–1940) – szkocki piłkarz, trener
 William Keepers Maxwell Jr. (1908–2000) – amerykański pisarz, wydawca i redaktor